Mikuš,Mikúš bzw. Mikus ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Mikus (* 1956), deutsche Bankmanagerin 

 Matúš Mikuš (* 1991), slowakischer Fußballspieler
 Peter Mikuš (* 1985), slowakischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Mikus Hill, Hügel im Palmerland, Antarktika 

Siehe auch:
 Micus